Le Championnat du Maroc de football 1990-1991 est la  édition du championnat du Maroc de football.

Le Wydad AC est sacré champion du Maroc pour la  de son histoire devant son dauphin les FAR de Rabat.

Compétition

Classement final

Résultats

Bilan de la saison

Voir aussi

Lien externe 
  Morocco 1990/91

Championnat du Maroc de football
Maroc
Maroc